En Pologne, Byszewo peut désigner :
 Byszewo, village du powiat de Kołobrzeg, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Byszewo, village du powiat de Łobez, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Byszewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Byszewo, village de la voïvodie de Mazovie.